Rotterdam Open 2018, właśc. ABN AMRO World Tennis Tournament 2018 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2018 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 996 245 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Holandii